Монгазе́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Карбон. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31379.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 35 км к югу от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 165 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 109 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 88 были экономически активными, 21 — неактивными (показатель активности — 80,7 %, в 1999 году было 75,0 %). Из 88 активных жителей работали 83 человека (41 мужчина и 42 женщины), безработных было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 21 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна